Orlu puede referirse a:

Orlu, comuna francesa situada en Ariège.
 Orlu, comuna francesa situada en Eure y Loir.

Orlu, población del estado de Imo.